La Ley y el Oráculo es el decimosexto episodio de la sexta temporada de la Futurama que originalmente fue presentado el 22 de julio de 2011 en Comedy Central. En este episodio, Fry deja su trabajo como repartidor en Planet Express y busca un nuevo trabajo como oficial de policía. Finalmente es ascendido a la División de Crímenes en el Futuro, donde se predice un crimen cometido por Bender, su mejor amigo, que le coloca en un dilema que pone las vidas de sus amigos en peligro. 
El episodio fue escrito por Josh Weinstein, y dirigido por Stephen Sandoval. Fue inspirado en películas y obras literarias como el relato El informe de la minoría (1956), Tron (1982) y Avatar (2009) a las que hace varias referencias.

Sinopsis 

Después de haber sido enviado en una entrega de broma, Fry se desilusiona con su trabajo en Planet Express.  Él y sus compañeros de trabajo son tomados como rehenes por el robot criminal demente Roberto, que es rápidamente sometido por Smitty y URL, tras lo que Fry decide que uniéndose a la policía se sentiría más realizado.  Renuncia a su trabajo y se aplica en la Academia de Policía, de la que se gradúa. Al unirse a la Policía, Fry se convierte en compañero de URL.  La pareja pronto hace un arresto importante, y son recompensados con un ascenso a la División de Crímenes en el Futuro.  La división trabaja para prevenir los delitos que se produzcan, mediante el uso de "Pickles", un oráculo híbrido entre humano y robot, que es capaz de calcular el futuro y predecir los crímenes antes de que se produzcan. 
Mientras tanto, Leela y Bender son enviados en una entrega en el planeta Pandora, sin embargo, sin Fry que los acompañe, los dos tienen dificultades para estar en compañía uno del otro. Profesor Farnsworth, Amy, Hermes y el doctor Zoidberg encuentra que trabajar en el Planet Express es aburrido sin las payasadas de Fry.  De vuelta en el la División, Fry recibe una visión de un futuro robo, y descubre que el culpable es Bender. Fry pregunta a Bender sobre los detalles del crimen, con la esperanza de evitar que lo cometa.  En su lugar, sin darse cuenta, Fry informa a Bender sobre el objetivo del crimen, una botella de precio incalculable de un fuerte licor de malta almacenada en la bodega Hedonismbot's.  Al examinar la visión detenidamente, Fry ve que va a disparar fatalmente Bender para evitar el robo de la botella. Decide que no va a disparar deliberadamente a Bender, lo que provoca una visión de un futuro alternativo en el que Bender se escapa.  La visión alternativa muestra a Bender compartiendo el licor robado con la tripulación de Planet Express, lo que provoca que mueran envenenados accidentalmente. 
Bender llega a la mansión Hedonismbot y coge la botella de la bodega, pero es detenido por Fry que va armado.  Bender asegura que no va a robar nada, y Fry exclama con alegría que el oráculo estaba equivocado.  De repente, aparece Pickles con un arma apuntado a ambos.  Pickles revela que ambas visiones eran una escenificación para permitirle robar el licor y culpar a Fry y Bender por el robo.  Pickles confiesa que quiere el licor para destruir las células de su cerebro humano, ya que su poder de premonición se ha convertido en una carga insoportable.  Fry dispara Pickles, pero la protección invisible del licor hace que la bala rebote y alcance a Bender derribándolo. Pickles dispara a Fry que cae, y se bebe el licor, consiguiendo dañar su cerebro y destruir sus habilidades premonitorias.  En eso momento, URL y la jefa de policía aparecen detrás de un espejo, y Fry y Bender se levantan enseñando sus chalecos antibalas.  Revelan que se dieron cuenta de la puesta en escena de la visión, cuando Pickles mostró a Bender, que es muy egoísta, compartiendo el licor, con lo que la policía se da cuenta de que la visión de Pickles era un intento de engaño. 
Fry recibe su placa de investigador por detener Bender, pero también es despedido por haberle avisado previamente. El profesor da la bienvenida a Fry de nuevo al Planet Express dándole el puesto de  "chico de los recados ejecutivo" a petición de propio Fry.  Hermes señala que el título de "ejecutivo" no es más que un truco psicológico para "ayudar a las personas inseguras a que se sientan mejor consigo mismos".  En ese momento, los productores ejecutivos de la serie aparecen en los créditos en pantalla y termina el episodio.

Producción 

El episodio fue escrito por Josh Weinstein y dirigido por Stephen Sandoval. Originalmente titulado "Informe Frynority", en el concepto original de la trama del episodio aparecía un misterioso hombre que viajaba atrás en el tiempo, y que finalmente se revelaba como hijo de Fry y Leela.  Weinstein y el cocreador de la serie David X. Cohen, pasaron tiempo trabajando en la elaboración de este concepto antes de que la idea fuera desechada por los guionistas al llegar a la conclusión de que "no era bastante divertido." 
"Law and Oracle" cuenta con la primera aparición del Jefe O'Mannahan, la jefa de policía de la Nueva Policía de Nueva York.  Cohen la ha mencionado como uno de sus personajes favoritos de la sexta temporada de la serie.  Una historia que transcurría de fondo sobre su interés amoroso por URL, se suprimió del episodio. La secuencia de la entrega de Bender y Leela en el planeta Pandora contiene gráficos 3D, como una referencia a la luna del mismo nombre de la película Avatar (2009),  que destaca por el empleo de tecnología 3D .  Los gráficos 3D que se utilizan en "Law and Oracle" pueden o no verse, dependiendo del tipo de gafas 3D que utilice el espectador.

Referencias 

Episodios de Futurama